Nous irons à Paris, film américain réalisé par Alexander Hall (1939) ;
 Nous irons à Paris, film français réalisé par Jean Boyer (1950).

Homonymie de titre